

Яблониця — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Яблониця — село в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Яблониця — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Яблоніца — село в окрузі Сениця Трнавського краю Словаччини.
 Сіліцка Яблоніца — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.

Також 
 Яблуниця